est le nom anglophone pour la Brigade des mœurs.

Œuvres 

  est une série télévisée allemande.
 Investigation criminelle () est un film réalisé par Arnold Laven en 1953 avec Edward G. Robinson et Paulette Goddard.
 La Descente aux enfers () est un film de Gary Sherman réalisé en 1982.

Groupe 
  est un groupe britannique de punk rock.